Buglossoporus — рід грибів родини Fomitopsidaceae. Назва вперше опублікована 1966 року.

Класифікація 
До роду Buglossoporus відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Kotlába, F.; Pouzar, Z. 1966. Buglossosporus gen. nov. - a new genus of Polypores. Ceská Mykologie. 20(2):81-89 - P.82

Роди грибів
Агарикоміцети
Деревні гриби